

Sigle 
 Translation Lookaside Buffer  – un buffer nella CPU che contiene porzioni della page table, una struttura dati che traduce gli indirizzi di memoria virtuali in indirizzi reali

Codici 
 TLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tarbela / Terbela (Pakistan)
 tlb – codice ISO 639-3 della lingua tobelo